

Кшесін — село в гміні Цибінка Слубицького повіту Любуського воєводства
 Кшесін — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства